Kovačevo Selo je naselje u općini Tuzla, Federacija BiH, BiH.

Šport 
 Radnik, nogometni klub

Stanovništvo

Izvori 

Naseljena mjesta u Tuzli